Åhlund är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Åhlund (född 1977), konstnär och serieskapare
 Frans Åhlund (1888–1966), militär
 Gustaf Åhlund (1852–1940), militär
 Håkan Åhlund (född 1967), ishockeyspelare och -tränare
 Jannike Åhlund (född 1954), filmjournalist
 Joakim Åhlund (född 1970), musiker och skivproducent
 Johannes Åhlund (född 1975), filmproducent
 Jonas Åhlund (född 1979), TV-producent och manusförfattare
 Klas Åhlund (född 1972), musiker och skivproducent
 Maria Åhlund (född 1986), fotbollsspelare
 Olle Åhlund (1920–1996), fotbollsspelare och -tränare
 Rebecka Åhlund (född 1976), journalist och författare
 Rune Åhlund (1930–2019), friidrottare
 Thom Åhlund (född 1953), fotbollsspelare och -tränare

Svenska efternamn